La Coppa Davis 1972 è stata la 61ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Per la prima volta non venne più adottato il meccanismo del challenge round, ossia quello secondo il quale la squadra vincitrice disputava solo la finale del torneo contro quella che aveva superato tutti i turni preliminari. Vi hanno partecipato 56 nazioni: 34 nella zona europea, 11 nella zona dell'est e 11 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la Romania nella finale che si è disputata al Club Sportiv Progresul di Bucarest in Romania dal 13 al 15 ottobre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Finale Zona A

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni

Tennis nel 1972
 1972